Георгий Александрович Иванов () — советский актёр, театральный и государственный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Биография 
Окончил Щукинское училище (1942). Член ВКП(б).

Послужной список 
 актёр театра имени Е. Б. Вахтангова (1938—1949 гг.).

 1949—1957 гг. — работа в аппарате МГК КПСС, первый заместитель начальника Управления культуры Мосгорисполкома.

 1958—1960 гг. — директор Центральной студии телевидения.

 1961—1965 гг. — первый секретарь Свердловского райкома КПСС г. Москвы.

 1965—1970 гг. — заместитель председателя Госкомитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР.

 1970—1976 гг.— начальник Управления театров Министерства культуры СССР.

 1976—1979 гг.— генеральный директор Государственного академического Большого театра СССР и Кремлёвского Дворца съездов.

 1979 −1987 гг.— Заместитель Министра культуры СССР.

В последние годы работал редактором-консультантом в РГТРК «Останкино».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го созыва.

Умер в 1994 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Ссылки 
 Иванов
 Г. Иванов

Директора Большого театра
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Похороненные на Кунцевском кладбище
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС